Bater je naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Novog Vinodolskog. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Jugozapadno su Donji Zagon, Ledenice, Povile i Novi Vinodolski, a Breze su sjeveroistočno.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji